Adena ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Adena (Colorado), im Morgan County
 Adena (Ohio), im Jefferson County

Sonstiges:
 Adena Brook, ein Fluss im US-Bundesstaat Ohio
 Adena Mansion, Landsitz in Chillicothe, Ohio, gelistet im NRHP
 Adena Oil Field, Ölfeld im Morgan County, Colorado
 Adena State Memorial, Staatspark im Ross County, Ohio
 Adena-Kultur, eine prähistorische Indianerkultur

im NRHP gelistete Objekte:
 Adena Burial Site, in Brookfield, Massachusetts, ID-Nr. 86003808
 Adena Court Apartments, in Zanesville, Ohio, ID-Nr. 80003190
 Adena Mound, in Chillicothe, Ohio, ID-Nr. 75001529